Ladiver Illés (1610–1676) evangélikus lelkész
 Ladiver Illés (1633 k.–1686) evangélikus lelkész, igazgatótanár, filozófiai író